Ordet Nowak kan have flere betydninger:

 Riccardo Nowak (1885-1950) var en italiensk fægter
 Lisa Nowak (1963-) var NASA astronaut og har fløjet en rumfærge mission som missionsspecialist
 Hans Nowak (1937–2012) var en tysk fodboldspiller
 Kazimierz Nowak (1897-1937) var en polsk opdagelsesrejsende , korrespondent og fotograf